Валерий Аркадьевич Жаров — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1934 году в Москве. Член КПСС.

С 1959 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1959—2010 гг. — хозяйственный, инженерный и партийный работник в городе Москве, первый секретарь Тимирязевского райкома КПСС города Москвы, заместитель председателя Московского городского Совета народных депутатов, первый заместитель руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы. 

Делегат XXV, XXVI и XXVII съездов КПСС.

Живёт в Москве.

Ссылки 
 ОДН  
 Жаров  
 ОП97 

Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС